Izvoru Rece ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Izvoru Rece (Stoilești), Dorf im Kreis Vâlcea
 Izvoru Rece (Vaideeni), Dorf im Kreis Vâlcea